AUZ steht für:
 Aktuarieller Unternehmenszins, kalkulatorischer Parameter bei der Beitragsanpassung in der deutschen Privaten Krankenversicherung
 Australian Airlines (ICAO-Code), ehemalige australische Fluggesellschaft

auz steht für:
 Usbekisches Arabisch (ISO-639-3-Code), usbekische Varietät der arabischen Sprache

Abkürzung